Brantschen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Brantschen (1922–1994), Schweizer Architekt
 Niklaus Brantschen (* 1937), Schweizer Jesuit und Zen-Meister